Miejscowości w USA:
 Doon – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Lyon
Gminy w USA:
 Doon (ang. Doon Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Lyon